Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Berdych che ha battuto in finale Daniel Elsner 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Horna (secondo turno)
 David Sánchez (secondo turno)
 Albert Montañés (primo turno)
 Florian Mayer (semifinali)

 Tomáš Berdych (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2004